Liebe seines Lebens steht für:

 Ram Jaane – Die Liebe seines Lebens, indischer Film von Rajiv Mehra (1995)
 Die Liebe seines Lebens – The Railway Man, britisch-australischer Film von Jonathan Teplitzky (2013)

Siehe auch:
 Liebe meines Lebens
 Hope Springs – Die Liebe deines Lebens, US-amerikanischer Film von Mark Herman (2003)